David Besnard, automobilista australiano;
 Wladimir Besnard, cientista brasileiro;
 Paul-Albert Besnard

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua francesa

nl:Besnard